Léandri est  est un patronyme d'origine italienne et corse —dérivé du prénom Leandro— notamment porté par :

Patronyme
 comme Léandri
 Bruno Léandri, dit Léandri, un écrivain et humoriste né en 1951 ;
 Dominique Léandri, une comédienne française ;
 Éric Léandri (1972- ), un ingénieur français en télécommunication ;
 Sylvain Léandri (1948- ), un ancien joueur de football français.

comme Leandri
 Antoine Leandri (1860-1933), un journaliste corse ;
 Bernard Leandri (1868-1942), un héros de la Première Guerre mondiale ;
 Étienne Leandri (1915-1995), un intermédiaire proche de Charles Pasqua ;
 Jacques Désiré Leandri (1903-1982), un botaniste et mycologue français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Patronyme corse